Fly IQ285 Turbo — смартфон компании Fly.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Обзор Fly IQ 285 Turbo на mobile-review.com 
 Обзор Fly IQ 285 Turbo на Helpix.ru 
 Обзор Fly IQ 285 Turbo на Hi-Tech.Mail.ru

Мобильные телефоны Fly
Смартфоны Fly
Устройства на базе Android